Па́вел Замя́тин
 Замятин, Павел Григорьевич (1919—1995) — советский льновод. Герой Социалистического Труда (1950).
 Замятин, Павел Николаевич (1911—?) — советский политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 1 созыва от Крымской АССР.